Görsdorf – frazione della città tedesca di Storkow (Mark)
 Görsdorf – frazione del comune tedesco di Dahmetal
 Görsdorf – frazione del comune tedesco di Tauche